Вильям Ратклиф ― опера в трёх действиях, написанная русским композитором Цезарем Кюи в 1861―1868 годах.  

Премьера оперы состоялась 14 февраля 1869 года (по старому стилю) в Мариинском театре в Санкт-Петербурге под управлением Эдуарда Направника. Хотя опера была повторно поставлена в Москве в 1900 году под управлением Михаила Ипполитова-Иванова, он никогда не вошла в стандартный оперный репертуара ни в России, ни на Западе. Тем не менее, «Вильям Ратклиф» имеет большое значение в истории русской художественной музыки не только потому, что он был первой поставленной на сцене оперой «Могучей кучки», но также благодаря своей музыке, отражавшей эксперименты пятёрки композиторов.

Либретто 
Либретто для оперы был предложен композитору Милием Балакиревым, который также, как и Николай Римский-Корсаков, написал музыку для некоторых отрывков из оперы. 

Либретто оперы было адаптацией Балакириева русского стихотворного перевода Василия Жуковского одноимённой трагедии Генриха Гейне с некоторыми дополнительными строфами Виктора Крылова, который также написал либретто для опер Кюи «Кавказский пленник» и «Сын мандарина». 

Действие происходит в Шотландии XVII века; оригинальное произведение Гейне посвящено Шотландии XIX века.

Персонажи 
 Главные роли: 
 Мак-Грегор, богатый шотландский лорд (бас) 
 Мария, его дочь (сопрано) 
 Маргарет, её кормилица (меццо-сопрано) 
 Эрл Дуглас, жених Марии (тенор) 
 Вильям Ратклиф (баритон) 
 Вторые роли: 
 Лесли, приятель Ратклифа (тенор) 
 Робин, бродяга (бас) 
 Том, бродяга (баритон) 
 Бетси, слуга в таверне (сопрано) 
 Слуги, гости на свадьбе, мошенники, грабители (хор)

Сюжет 
Сюжет оперы кровавый и в целом следует канонам немецкой «Schicksalsdrama» ― или «драмы судьбы» начала XIX века. Многие события действительно происходят до того, как поднимается занавес, и их приходится представлять в длинных повествованиях, оставляя действие на сцене в значительной степени статичным в течение большей части времени. Среди основных отклонений от оригинальной драмы Гейне ― свадебный хор в акте I и замена интимного эпизода «Отче наш» в сцене таверны Акта I сценой комического ансамбля. 

 События перед занавесом: В прошлые годы жена Мак-Грегора Бетти влюбилась в Эдуарда Ратклифа, отца Вильяма. Когда Мак-Грегор убил Эдуарда из ревности, сама Бетти умерла от горя. Призраки Эдуарда и Бетти преследуют Вильяма, который убивает первых двух молодых мужчин, с которыми была обручена дочь Мак-Грегора Мария.

Акт I, сцена 1. В замке Мак-Грегора Мария, которая на самом деле любит Вильяма, выходит замуж за Дугласа. Гости празднуют свадьбу. Мак-Грегор благословляет союз. Маргарет поёт зловещую балладу, начинающуюся со слов «Чьей кровию меч ты свой так обагрил, Эдвард?». Это беспокоит Дугласа, и Мария пытается его успокоить. Он рассказывает о нападении на дороге со стороны разбойников. Мария теряет сознание, но вскоре выздоравливает. Дуглас продолжает рассказывать о таинственном человеке, который спас его. Мак-Грегор отсылает Марию и гостей в банкетный зал. Он рассказывает Дугласу о двух предыдущих женихах Марии. 

Акт I, сцена 2. Хор поёт хвалу молодожёнам. Друг Ратклифа Лесли объявляет о вызове Дугласа на дуэль. 

Акт II, сцена 1. Таверна. Гости развлекаются, высмеивая пьяного Робина. Лесли поёт веселую песню. Входит Ратклиф входит, люди засыпают. Он рассказывает Лесли о двух призраках, которые обнимают друг друга, об их общем детстве с Марией и о том, почему он убил ее двух её предыдущих женихов. У него начинаются галлюцинации, спящая таверна просыпается. Ратклиф и Лесли уходят, а гости снова ложатся спать. 

Акт II, сцена 2. Снаружи, у Черного камня, Ратклиф ждёт Дугласа. Когда Дуглас наконец приходит, он узнаёт в Ратклифе человека, который спас его от грабителей. Тем не менее дуэль должна состояться. Дуглас серьёзно ранит Рэтклиффа и уходит. Ратклиф, приходя в сознание, слышит, как над ним смеются ведьмы и убегает посреди грома, молнии и ветра. 

Акт III. В своей спальне Мария рассказывает Маргарет, какой милый в детстве был Вильям и как ей снятся сны о том, что он ― призрак, тянущийся к ней. Она спрашивает о том, что случилось с её матерью, и Маргарет рассказывает о тех событиях. Несмотря на свою травму, входит Ратклиф, которого Маргарет ошибочно принимает за Эдварда. Мария льнёт к его ранам. Когда Маргарет снова затевает свою зловещую песню, Ратклиф сходит с ума и убивает Марию. Мак-Грегор, спеша на крики о помощи, входит в комнату, получая смертельный удар от Ратклифа, который выходит из комнаты и совершает самоубийство. Появляются два призрака и принимают друг друга в объятья. Входят Дуглас с гостями, становясь свидетелями трагедии.

Литература 
 Бернандт Г. Б.  Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР, 1736—1959. Москва: Советский композитор, 1962, С. 56.
 Кюи, Цезарь . Вилльям Ратклифф : опера в трех действиях. Фортепианное переложение с пением. Лейпциг: Р. Зейтц, 1869. 
 Назаров, А. Ф. Цезарь Антонович Кюи. Москва: Музыка, 1989. 
 Стасов В .В. "Цезарь Антонович Кюи: биографический очерк". М.: Артист. вып. 34 (1894). 
 Taruskin, Richard. Opera and Drama in Russia As Preached and Practiced in the 1860s.  New ed.  Rochester:  University of Rochester Press, 1993.

Ссылки 
 Партитура оперы  на проекте International Music Score Library Project
 MIDI rendering of orchestral Introduction to the opera , from Russisches Musikarkhiv
 Online version of Heine's original tragedy (in German) 

Оперы 1869 года
Оперы на русском языке
Оперы Цезаря Кюи
Оперные премьеры Мариинского театра